Гер — людина, яка пройшла гіюр
 Гер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена
 Гер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан